Топоним

 Тарханлар — прежнее название села Победное в Джанкойском районе Крыма;
 Тарханлар — прежнее название села Красноармейское в Бахчисарайском районе Крыма.